Dieser Artikel behandelt die Tschechoslowakische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Die Tschechoslowakei setzte sich in der 1. Runde gegen Bulgarien durch und zog in die entscheidende 2. Runde ein. Dort setzte man sich nach drei Siegen und einer Niederlage gegenüber Ungarn und Polen durch und qualifizierte sich somit für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau.

1. Runde

2. Runde 
Spielergebnisse

Abschlusstabelle

|}

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
In der Vorrunde ging es nach einem Sieg gegen Kolumbien und einem Unentschieden gegen Nigeria im letzten Spiel gegen Kuwait um den ersten Platz in der Gruppe, den sich die Tschechoslowakei mit einem Unentschieden auf Grund des besseren Torverhältnisses sicherte. Im Viertelfinale besiegte man Kuba, dem man im Halbfinale einen weiteren Sieg gegen Jugoslawien folgen ließ. Im Finale setzte man sich gegen Titelverteidiger DDR durch, was der Tschechoslowakei die Goldmedaille einbrachte.

Vorrunde (Gruppe B) 

|}

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Tschechoslowakei
Tschechoslowakische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980